Dida, właśc. Edvaldo Alves de Santa Rosa (1934–2002) – brazylijski piłkarz, napastnik; mistrz świata 1958
 Dida, właśc. Nélson de Jesús Silva (ur. 1973) – brazylijski piłkarz, bramkarz